RSC Anderlecht w sezonie 2010/2011 – klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Belgii i w Europie.

Anderlecht zakończył ten sezon jako trzeci zespół w Eerste klasse, w Pucharze Belgii odpadł po drugim meczu. Po dwóch latach przerwy zdobył Superpuchar. W Lidze Mistrzów odpadł w rzutach karnych w ostatniej fazie eliminacji (w meczu z FK Partizan). W Lidze Europy doszedł do 1/16 finału.

Skład

Sztab szkoleniowywy

Superpuchar

Wyniki

Jupiler Pro League

Wyniki 

(own) - gol samobójczy; (pen.) - gol strzelony z rzutu karnego

Puchar Belgii

Wyniki

Puchary europejskie

Wyniki 

(own) - gol samobójczy; (pen.) - gol strzelony z rzutu karnego

Bibliografia 

 pl.fctables.com/teams/club-brugge-182864 (ang.) [Dostęp:05.08.2018] - sekcja dot. rozgrywek krajowych
 www.footballsquads.co.uk/archive.htm (ang.) [Dostęp:05.08.2018] - sekcja skład
 www.90minut.pl/ [Dostęp:05.08.2018] - sekcja rozgrywki europejskie

RSC Anderlecht w poszczególnych sezonach